Lathyrus (volgarmente noto come cicerchia), un genere di piante spermatofite dicotiledoni
Lathyrus sativus (volgarmente noto come cicerchia), una pianta spermatofita dicotiledone appartenente al genere Lathyrus